Tévéfilmsorozatok
 Rocky és Bakacsin kalandjai egy amerikai televíziós rajzfilmsorozat, amely 1959-től 1964-ig volt műsoron.

Mozifilmek
 Rocky és Bakacsin kalandjai a 2000-ben készült, és egyben a Universal Studios által készített vígjáték-film, amely Jay Ward által készített azonos című rajzfilmsorozatban alapul.
 Rocky és Bakacsin új kalandja egy 2014-ben készült számítógép-animációs rövidfilm, melyet a DreamWorks Animation alkotott.